Bischofsheim est le nom de trois communes allemandes :
 Bischofsheim, commune de l'arrondissement de Groß-Gerau, Hesse
 Bischofsheim an der Rhön, commune de l'arrondissement de Rhön-Grabfeld, Bavière
 Gau-Bischofsheim, commune de l'arrondissement de Mayence-Bingen, Rhénanie-Palatinat

 Bischofsheim est le plus grand quartier de Maintal, une ville allemande, près de Francfort-sur-le-Main.